В одиночному розряді тенісного турніру Toyota Classic 1980, який проходив в рамках Туру WTA 1980, Гана Мандлікова здобула титул, у фіналі перемігши Венді Тернбулл 6-3, 7-5.

Сіяні гравчині 

  Кріс Еверт-Ллойд (півфінал)
  Біллі Джин Кінг (2-ге коло)
  Гана Мандлікова (переможниця)
  Венді Тернбулл (фінал)

 Діанне Фромгольтц (півфінал)
 Кеті Джордан (чвертьфінал)
 Відсутня
 Сільвія Ганіка (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Toyota Classic